Le detentrici del titolo erano Lara Arruabarrena Vecino e María Teresa Torró Flor, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Arruabarrena Vecino ha fatto coppia con Paula Cristina Gonçalves perdendo nei quarti di finale da María Irigoyen e Paula Kania. Torró Flor ha fatto coppia con Shahar Peer, ritirandosi al primo turno.

Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja hanno sconfitto in finale Kiki Bertens e Johanna Larsson con il punteggio di 6–0, 6–4.

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (finale)

  Lara Arruabarrena Vecino /  Paula Cristina Gonçalves (quarti di finale)
  Jocelyn Rae /  Anna Smith (primo turno)

Alternate 

  Julia Glushko /  Rebecca Peterson (primo turno)

Wildcard 

  Anastasija Pavljučenkova /  Yanina Wickmayer (quarti di finale)

  Victoria Rodríguez /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016
WTA Tour 2016